A történelmi Magyarország több településének neve

Récse (hajdan Pozsony vm.; ma Pozsony városrésze Szlovákiában)
Kisrécse, Zala megye, Nagykanizsai járás
Krasznarécse (hajdan Kraszna, majd Szilágy vm.; ma Románia, Szilágy megye)
Nagyrécse, Zala megye, Nagykanizsai járás
Szebenrécse (hajdan Szerdahely szék, majd Szeben vm.; ma Fehér megye, Románia)
Telekirécse (hajdan Fogaras vidék, majd Fogaras vm.; ma már Vajdarécse része)
Vajdarécse (hajdan Fogaras vidék, majd Fogaras vm.; ma Brassó megye, Románia)